Otitis ist ein allgemeiner Begriff für eine Entzündung des Ohrs von Menschen und Tieren.

Otitis externa: Entzündung des äußeren Gehörganges und der Ohrmuschel
Otitis media: Mittelohrentzündung
Otitis interna: Entzündung des inneren Ohres (wird in der Regel als Labyrinthitis bezeichnet)